Крите́рий (от гр. kriterion – признак за определяне) е признак, основание, мерило за оценка на нещо. Съществено значение имат критериите за истинност на знанието. Съществуват логически (формални) и емпирични (експериментални) критерии за истинност. Като формални критерии за истина служат логическите закони: истинно е всичко, което не включва в себе противоречия и е логически обосновано. Емпирически критерии за истинност са съответствията с експериментални данни. Въпросът за критериите за истинност формира различните философски школи, а с него се занимава гносеологията (науката за познанието).

Вижте също 
 Епистемология

Източници 
  Критерий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890—190

Философия